Liang Tsung-Tsai (mais conhecido como T.T. Liang) (China, Ningbo, província de Hebei, 23 de janeiro de 1900 - 17 de Agosto de 2002). Foi um mestre das artes marciais dedicado ao Tai Chi Chuan, escreveu na década de 1970 um livro sobre esta arte.

Recuperação da saúde por meio do Tai Chi Chuan 
Em 1945 foi internado por 50 dias em um hospital de Shanghai com graves problemas de saúde devidos a muitos anos de abuso do consumo de álcool e a uma vida sexual hiperativa.
Seus médicos lhe garantiam apenas dois meses de vida.
Liang começou a praticar Tai Chi para tentar salvar-se, em seis meses conseguiu um grande progresso na direção de restaurar sua saúde.

Seus mestres 
Foi aluno de diversos mestres famosos, entre outros:
 Cheng Man-Ching: discípulo de Yang Cheng Fu: forma Yang e Tui Shou.
 Hsiung Yang Ho, discípulo de Yang Shao Hou: Espada Tai Chi, exercícios a dois e meditação.
 Chen Pan Ling, discipulo de Yang Ban Hou: Tai Chi e Pa Kua Chang.
 Wang Yen Nien, discípulo de Chang Chin Ling (Zhang Qin Ling, 張欽霖) (1887-1967~): Tai Chi Chuan e San Shou.
 Com o General Yang Shen, discípulo do Mestre Li Ching Yuen, Liang estudou a meditação taoísta.

Após trabalhar como assistente de Cheng Man-Ching em Formosa mudou-se para Boston, onde ensinou sua próprio versão do estilo Yang.

Referência bibliográfica 
 LIANG, T. T. "T'ai Chi Ch'uan for Health and Self-Defense." Vintage, 1977. ISBN 0-39472-461-5
 OLSON, Stuart Alve. "Steal My Art: The Life and Times of T’ai Chi Master T.T. Liang" North Atlantic Books, 2002.  ISBN 1-55643-416-2

Mestres de tai chi chuan